Chattahoochee (Florida), een plaats in de Amerikaanse staat Florida
 Chattahoochee (film), een biografische dramafilm uit 1989 onder regie van Mick Jackson
 Chattahoochee County, een county in de Amerikaanse staat Georgia
 Chattahoochee (rivier), een rivier in Georgia, Alabama en Florida